Ла Себадиља има више значења:

 Ла Себадиља (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Себадиља (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Себадиља (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Себадиља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Себадиља (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Себадиља (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Себадиља (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Себадиља (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Себадиља (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Себадиља (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себадиља (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себадиља, Баранка де ла Себадиља (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Себадиља, Ла Асијенда (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Себадиља, Лас Питас (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Себадиља (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Себадиља, Лас Делисијас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Себадиља, Палма Сола (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Себадиља (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Себадиља (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Себадиља (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Себадиља (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Себадиља (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику